Estação General Anaya (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação General Anaya (Metrorrey) — estação de VLT de Monterrei, México

General Anaya